Fernando del Rincón o Fernando Rincón puede referirse a:

 Fernando del Rincón (1460-?), pintor español, cuyo nombre completo era Fernando del Rincón de Figueroa. 
 Fernando del Rincón (1969), periodista y presentador de televisión mexicano.
 Fernando Rincón Jaramillo (1900-1962), militar peruano.
 Fernando Rincón Bazo (1938), político peruano, hijo del anterior.